Советский спорт:

 «Советский спорт» — ежедневная российская газета.
 «Советский спорт» — издательство в Москве.
 «Советский спорт» — советский киножурнал.
 Советский спорт как Спорт в СССР.